Konstytucja niepisana (konstytucja materialna) – forma ustawy zasadniczej, w której całość prawa konstytucyjnego (całokształt norm prawnych mających za przedmiot ustrój polityczny państwa) obejmuje liczne osobne akty prawne. Do konstytucji materialnej zalicza się również normy niepisane występujące w postaci zwyczajów, konwenansów i precedensów sądowych. 

Karl Loewenstein wymienił 3 rodzaje konstytucji materialnej:
 normatywne – w pełni przestrzegane,
 nominalne – nie są w pełni przestrzegane, ale są drogowskazem zmian ustrojowych i mają szanse zostać konstytucjami normatywnymi w przyszłości,
 semantyczne – formalizujące rządy jednostki, zgromadzenia, jednej partii lub junty wojskowej,

Przykładami państw, w których ta forma konstytucji obowiązuje są: Wielka Brytania, Nowa Zelandia, czy Szwecja.

Niepisana